Михаи́л Коте́льников:
 Котельников, Михаил Фёдорович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Котельников, Михаил Васильевич (1904—1953) — лётчик-испытатель; военачальник, генерал-майор авиации.